

Giochi 
Ludo – gioco da tavolo

Musica 
Ludo – gruppo musicale power pop statunitense
Ludo – album di Ivor Cutler del 1967
Ludo – album dei Ludo del 2004

Altro 
 Ludo – diminutivo di Ludovico o Ludovica
 Ludo – personaggio della serie a cartoni animati Marco e Star contro le forze del male

es:Parchís